Skokomish indiánok, az USA Washington államában élő őslakos csoport
 Skokomish törzs, a skokomish indiánok szövetségileg elismert szervezete
 Skokomish, folyó az USA Washington államában
 Skokomish, település az USA Washington államában
 Skokomish-hegy, amerikai hegy